Юань, або Юан — китайська назва.

 юань — грошова одиниця КНР
 Юань — правляча династія у Китаї (1271—1368)
 Юань — річка в КНР, права притока Янцзи.

Особи 
 Юань — китайське прізвище

Юань (元) 
元; Yuán
 Юань Гун (元恭) — імператор Північної Вей (531—532).